Emiliani ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Emiliani (1931–2019), italienischer Kunsthistoriker
 Cesare Emiliani (1922–1995), Begründer der Paläozeanographie
 Rómulo Emiliani Sánchez (* 1948), panamaischer römisch-katholischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in San Pedro Colon
 Sabine Emiliani, französische Filmeditorin